Шоно има више значења:
 Округ Шоно (Висконсин)
 Шоно (Висконсин)